Kuijken e un cognome fiammingo. Esso può riferirsi a:

Una famiglia di musicisti belgi
Barthold Kuijken – virtuoso di flauto barocco
Sigiswald Kuijken – direttore d'orchestra e violinista
Wieland Kuijken – violista e violoncellista